Оре́нсе (, ) — провінція на північному заході Іспанії у складі автономного співтовариства Галісія. Вона межує з провінціями Понтеведра на заході, Луго на півночі, Леон і Самора на сході та Португалією на півдні. Адміністративний центр — місто Оренсе.

Площа провінції — 7273 км². Населення — 335 642 осіб, з них майже третина живе в столиці; густота населення — 46,15 особи/км². Адміністративно поділяється на 92 муніципалітети.

Адміністративний поділ

Релігія 
 Компостельська церковна провінція Католицької церкви

Примітки

Посилання 

Провінції Іспанії
Галісія
Оренсе (провінція)